Вольноандреевка () — село,
Михайловский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321584004. Население по переписи 2001 года составляло 839 человек.

Географическое положение 
Село Вольноандреевка находится на левом берегу реки Днепр в месте впадения в неё реки Вольнянка,
выше по течению на расстоянии в 4 км расположено село Андреевка,
выше по течению реки Вольнянка на расстоянии в 1,5 км расположено село Вольнокурьяновское.

История 
 Село Вольноандреевка основано в 1920-х—1930-х годах.
 футбольная команда ФК "Андреевка" - финалист Кубка города Запорожья по футболу 2014 года. В финале, который состоялся 09.07.2014 на стадионе "Славутич-Арена", ФК "Андреевка" уступила ФК "Мотор" со счетом 2:10

Экономика 
 Детский оздоровительный лагерь «Маяк» (ОАО Мотор Сич).
 Санаторий-профилакторий ОАО Мотор-Сич.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Удивительный закат солнца на р. Днепр

Примечания